97,7 FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Maceió, capital do estado de Alagoas. Opera no dial FM, na frequência 97,7 MHz.

História 

Foi inaugurada em 1997 como afiliada à Transamérica FM, posteriormente retransmitindo a Rede SomZoom Sat. Em 2005, passou a ter programação independente, e em 4 de março de 2007 passou a ser afiliada à Mix FM.

Em 6 de março de 2023, a Mix FM deixou a frequência 97,7 e anunciou que retornaria na frequência 98,3 de propriedade da Organização Arnon de Mello, a 97,7 por sua vez seguiu com programação própria.

Ligações externas 

Estações de rádio de Alagoas
Estações de rádio fundadas em 1997
Fundações em Alagoas em 1997